Sedowo ist ein russischer Ortsname:
 Sedowo (Donezk), städtische Siedlung in der Oblast Donezk
 Sedowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (Charlottenthal, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen)

Siehe auch den polnischen Ortsnamen: Sędowo